De Weert (molen), molen in Drenthe
 De Weert (buurtschap), buurtschap in Limburg 

Personen
 Anna De Weert (1867-1950), Belgische kunstschilderes
 Frans De Weert (1929-1970), Belgische hoogleraar
 Jan Baptist De Weert (1829-1884), Belgische kunstenaar
 Kevin De Weert (1982), Belgische oud-wielrenner
 Maurice De Weert (1862-1930), Belgische politicus
 Sebald de Weert (1567-1603), Nederlandse zeevaarder
 Tuur De Weert (1943), Belgische acteur

Genealogie
 Berckmans de Weert, Nederlandse familienaam

Zie ook
 Weert (doorverwijspagina)
 De Weerd (doorverwijspagina)
 Waard (doorverwijspagina)